Это глоссарий Исторических румынских рангов и титулов используемых в княжествах Молдова, Валахия и Трансильвания, а позже в Румынии. Многие из этих титулов имеют славянскую этимологию, некоторые греческую, латинскую и тюркскую этимологию; некоторые из них оригинальные (такие как armaș, paharnic, jitnicer and vistiernic). Некоторые боярские титулы соответствуют почётным функциям при дворе, но часто они также связаны и с реальными правительственными обязанностями.

Приставки Mare, vel и baș, румынского, славняского и турецкого происхождения соответственно, являются составными частями, используемыми с остальными титулами. Синонимично с византийским "Megas", они предшествуют титулу или рангу: Mare Vornic, Mare Stolnic, Vel Paharnic, Vel Pitar, Vel Logofăt, Baș Boier, и т. д.

Средние века

Ссылки 

История Румынии
Титулы
Глоссарии